Абдул-Хаир (после крещения Андрей Кучумович, ; род. ок. 1575) — сын сибирского царя Кучума от восьмой жены Чепшан.

1 августа 1591 г. взят в плен в бою близ озера Чили-Куль, воеводой князем В. Кольцовым-Мосальским.

В 1597 г. Абдул-Хаир обратился к отцу Кучуму, потерявшему свои владения и скитавшемуся в то время где-то в Бухаре, с призывом покориться царю Фёдору Ивановичу и воспользоваться его милостями.
С грамотой Абдул-Хаира отправлена была и царская грамота, в которой Кучуму предлагалось даже управление Сибирью в качестве русского присяжника.

В 1599 г. Абдул-Хаир был отвезён в Москву, где принял православие.

Источники 
 Карамзин Н. М.. История государства Российского. Т. 10. Гл. 1

Ссылки 
 

Татарские царевичи
Кучумовичи
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1570-е годы